Droga krajowa B6 – droga krajowa w północno-wschodniej Austrii
 Droga krajowa B6 – niemiecka droga krajowa przebiegająca  z północy na wschód, z Bremerhaven przez Bremę, Hanower, Halle, Lipsk, Drezno do granicy z Polską w Jędrzychowicach